laminacja – rodzaj tekstury skał
 laminowanie – pokrywanie powierzchni jednego materiału innym, tworzenie laminatów